Leach är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
Al Leach,  kanadensisk politiker
Archibald Alexander Leach – det brittiska ursprungliga namnet för Cary Grant

Ben Leach, brittisk popmusiker
Bernard Leach, brittisk krukmakare 
Bobby Leach, brittisk äventyrare
 Brian Leetch (född 1968), amerikansk ishockeyspelare
Britt Leach, amerikansk skådespelare

Dewitt C. Leach, amerikansk politiker
David Leach (musiker), amerikansk musiker
David Leach (krukmakare), e brittisk krukmakare
David Leach (amiral), australisk amiral

Edmund Leach, brittisk antropolog
Edward Pemberton Leach, irländsk general
 Esther Leach (1809–1843), brittisk-indisk skådespelare och teaterpionjär

Francis Leach, australisk radiopratare

Garry Leach, brittisk serietecknare och -författare
George Leach, kanadensisk musiker och skådespelare
George E. Leach, amerikansk överste och politiker

Hazel Leach, brittisk jazzmusiker
Henry Leach, brittisk First Sea Lord
 Henry Goddard Leach (1880–1970), amerikansk publicist
Howard H. Leach, amerikansk ambassadör

 Jim Leach (född 1942), amerikansk politiker
 James Madison Leach (1815–1891), amerikansk politiker 
 James Leach (1892–1957), brittisk militär
 Jamie Leach (född 1969), kanadensisk ishockeyspelare 
 Jason Leach (född 1982), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Jay Leach (född 1979), amerikansk ishockeyspelare
 Jesse Leach (född 1978), amerikansk metal-musiker
 John Leech, flera personer
 John Leach (domare) (1760–1834), engelsk domare
 John Leach (sjöofficer) (1894–1941), brittisk kommendör
 John Albert Leach (1870–1924), australisk ornitolog
 Johnny Leach (1922–2014), brittisk bordtennisspelare

Karoline Leach, brittisk författare
Kimberly Leach, det sista offeret för den amerikanska serielustmördaren Ted Bundy

Margaret Leach, amerikansk politiker 
Martin Leach, amerikansk företagsledare
Martin Leach (mördare), australisk mördare och våldtäktsman
Mike Leach, amerikansk lagleare i amerikansk fotboll
Mike Leach (Amerikansk fotbollsspelare), amerikansk utövare av amerikansk fotboll

Neil Leach, brittisk arkitekt
Nicole Leach, amerikansk skådespelare och sångerska

Penelope Leach, brittisk barnpsykolog
Reggie Leach, kanadensisk ishockeyspelare 

Rick Leach, amerikansk tennisspelare
Robert M. Leach, amerikansk politiker
Robin Leach, brittisk programledare
Rosemary Leach, brittisk skådespelare 

Sheryl Leach, amerikansk programmakare
Steve Leach, amerikansk ishockeyspelare

Terry Leach, amerikansk basebollspelare
Tommy Leach, amerikansk basebollspelare

Vonta Leach, amerikansk utövare av amerikansk fotboll

 William Elford Leach (1790–1836), engelsk zoolog och marinbiolog

Engelska efternamn